Adâncata – comune del distretto di Ialomița
 Adâncata – comune del distretto di Suceava